За́падная Украи́на:

 Западная Украина — словосочетание, неофициальный термин, которым в различные периоды истории обозначали определённую совокупность  территорий в Восточной Европе.
 «Западная Украина» — украинская литературная организация, основанная в 1925 году в Харькове и действовавшая в УССР, в 1925—1933 годах.